Goebanovka (Kaloega) - dorp in de oblast Kaloega
 Goebanovka (Koersk) - dorp in de oblast Koersk
 Goebanovka (Koerilen) - gehucht op Matoea, Koerilen